Le mot synesthésie  peut désigner :
 synesthésie, le fait d'associer involontairement certaines perceptions (par exemple une couleur) à des stimuli (tels qu'un son, un chiffre, une émotion) ;
 synesthésie, une association qui édite la revue d'art du même nom, pionnière des revues d'art en ligne.